Schlittbach ist ein geographischer Name:

 Schlittbach (Wessobrunn), Einöde in der Gemarkung Forst der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Schlittbach (Rott), linker Zufluss der Rott (zur Amper) nach dem Zellsee, Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern